Матчи группы E чемпионата Европы 2020 года прошли с 14 по 23 июня 2021 года в Севилье (Испания) и в Санкт-Петербурге (Россия). В группе сыграли сборные Испании, Швеции, Польши и Словакии.

Изначально матчи должны были пройти в Бильбао (Испания) и Дублине (Ирландия), но в связи с отсутствием гарантий на допуск зрителей на матчи в этих городах из-за пандемии коронавируса COVID-19 были перенесены в Севилью и Санкт-Петербург соответственно.

В раунд плей-офф из группы вышли сборные Швеции (далее выбыла из чемпионата на стадии 1/8 финала) и Испании (дошла до полуфинала).

Команды 

Примечания

Таблица 

В 1/8 финала вышли:
 Победитель группы E (Швеция), который сыграла с командой, занявшей третье место в группе C (Украина).
 Команда, занявшая второе место в группе E (Испания), которая сыграла с командой, занявшей второе место в группе D (Хорватия).

Матчи

Польша — Словакия

Испания — Швеция

Швеция — Словакия

Испания — Польша

Словакия — Испания

Швеция — Польша

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Европы по футболу 2020